Utnäset kan avse:
Utnäset (naturreservat, Askersunds kommun)
Utnäset (naturreservat, Gnesta kommun)